Le May ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Le May (1899–1964), US-amerikanischer Autor
 Reginald Le May (1885–1972), britischer Ostasienexperte für Thailand und Kunsthistoriker